

Алея Слави — меморіальний комплекс на честь воїнів-визволителів, воїнів-земляків, жертв Голодомору в місті Андрушівка, Житомирська область
 Алея Слави — меморіальний комплекс пам'яті захисників та визволителів міста Запоріжжя під час німецько-радянської війниč
 Алея Слави — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення у Вознесенівському районі міста Запоріжжя
 Алея Слави — меморіальний комплекс пам'яті захисників, партизанів та визволителів Одеси в роки німецько-радянської війни
 Алея Слави — пішохідна доріжка в смт Мангуш з обелісками Героїв
 Алея Слави — меморіальний комплекс пам'яті Героям Чортківщини (Тернопільська область), загиблим у російсько-українській війні на сході України

Голлівудська алея слави — тротуар вздовж Голівудського бульвару і Вайн-стріт у Голлівуді (Лос-Анджелес, Каліфорнія, США)

en:Walk of Fame

Див. також 
 Алея Героїв